De Zwitserse voetbalbeker 2013/14 (Duits: Schweizer Cup 2013/14) was de 89ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 14 augustus 2013 en eindigde met de finale op 21 april 2014 in het Stade de Suisse in Bern. FC Zürich won de beker voor de achtste keer in de clubgeschiedenis door FC Basel in de eindstrijd na verlenging met 2-0 te verslaan. Beide treffers kwamen op naam van Mario Gavranović. Aan het toernooi deden 64 clubs mee. FC Zürich plaatste zich voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2014/15.

Schema

Zie ook
Challenge League 2013/14
Raiffeisen Super League 2013/14
Zwitsers voetbalelftal in 2013
Zwitsers voetbalelftal in 2014

2014
Bekervoetbal 2013/14